Rated R – album Queens of the Stone Age
 Rated R – album Rihanny